Jevtović ist der Familienname folgender Personen:

 Marko Jevtović (* 1987), serbischer Tischtennisspieler
 Marko Jevtović (Fußballspieler) (* 1993), serbischer Fußballspieler
 Milan Jevtović (* 1993), serbischer Fußballspieler
 Vladimir Jevtović (1947–2013), jugoslawischer bzw. serbischer Schauspieler und Hochschullehrer